Lucerna může mít více významů:

 Lucerna (svítidlo) – jednoduché svítidlo
 Lucerna (divadelní hra) – divadelní hra Aloise Jiráska
 Lucerna (film, 1925) – němá filmová podoba divadelní hry Aloise Jiráska režiséra Karla Lamače z roku 1925
 Lucerna (opera) – opera Vítězslava Nováka na motivy stejnojmenné divadelní hry
 Lucerna (film, 1938) – zvuková filmová podoba divadelní hry Aloise Jiráska režiséra Karla Lamače z roku 1938
 Lucerna (film, 1955) – televizní podoba divadelní hry Aloise Jiráska režiséra Jiřího Bělky z roku 1955
 Lucerna (film, 1967) – televizní filmová podoba divadelní hry Aloise Jiráska režiséra Františka Filipa z roku 1967
 Lucerna (architektura) – dekorativní nebo prosvětlovací vrchol věže či báně
 Lucerna (automobilka) – švýcarský výrobce automobilů
 Lucerna (České Budějovice) – secesní tančírna v Českých Budějovicích
 Palác Lucerna – v Praze na Novém Městě – je tak zde pojmenována pasáž, kino, bar, kavárna, velký společenský sál
 rétorománsky Lucern, město ve Švýcarsku
 Modrá lucerna – německý televizní film z roku 2010
 Lucerna (Ocotepeque) – obec v honduraském departementu Ocotepeque
 Kino Lucerna – kino v Brně
 Kino Lucerna (Praha) – kino v Praze

Související články 
 Lucernafilm – česká filmová společnost

Externí odkazy